Уоррен Эрл Бергер (; 17 сентября 1907 года — 25 июня 1995 года) — председатель Верховного суда США с 1969 по 1986 год. Суд под его председательством вынес не одно решение по важнейшим вопросам общественной жизни, в том числе касательно абортов, смертной казни, религии, расовой сегрегации в учебных заведениях.

Биография 
Родился в Сент-Поле, штат Миннесота в многодетной семье. Его дед, Джозеф Бергер, эмигрировал из Швейцарии, воевал на стороне Севера во время гражданской войны.

Его детство прошло на ферме на окраине Сент-Пола. Был избран главой школьного совета. Играл в хоккей, футбол, занимался лёгкой атлетикой и плаванием. Писал статьи на спортивную тематику для газет. В 1925 году окончил школу.

Назначен президентом Ричардом Никсоном.

Выдвигался на должность заместителя министра юстиции в 1953 году; через три года был назначен судьей федерального апелляционного суда в округе Колумбия.

Ушел в отставку 1986 года на должность председателя комиссии по празднованию 200-й годовщины Конституции Соединенных Штатов.

Похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте www.michaelariens.com
 

Выпускники Юридического колледжа Уильяма Митчелла
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Председатели Верховного суда США